ACC puede referirse a:
 Touring & Automóvil Club de Colombia, entidad representante de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Colombia.
 American College of Cardiology.
 Atlantic Coast Conference, una conferencia de la División I de la NCAA.
 Aeropuerto Internacional de Kotoka (Ghana), en su código IATA.
 Austin Community College.
 Autodefensas Campesinas de Casanare, facción paramilitar colombiana.
 Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.
 Conector ACC, cable rojo que únicamente proporciona electricidad (principalmente a los accesorios) cuando el automóvil ha  arrancado.
 Acuerdos de colaboración y de cooperación. 

Acrónimos
Siglas